Салаватский автобус — автобусная система в городе Салавате, Россия.

Основные предприятия бизнеса 
 Башавтотранс

История

Посёлок имени Салавата Юлаева 
Рабочий посёлок при строительстве комбината № 18 застраивался по разработанному плану, включающему в себя разделение городской территории на промышленные, селитебные, лесопарковые зоны, в связи с чем жилые кварталы строились на значительном удалении от промышленных площадок. До пуска городского трамвая в 1957 году жители временных посёлков, примыкавшие к промышленной зоне (современная улица Молодогвардейцев) добирались на работу пешком, остальные пользовались попутными грузовыми машинами, грузотакси и даже гужевым транспортом.

1950-е 
После присвоения посёлку Салават статуса города ситуация стала меняться к лучшему: наряду с грузотакси на базе ЗИС-150 и ГАЗ-51 на маршрут «Верх — Низ» (народное название маршрута, связывающего промышленные предприятия с располагавшимися ниже в пойме реки Белой жилыми зонами) выходят автобусы ПАЗ-651. С середины 50-х автобусная колонна начала пополняться машинами ЗиС-155. А к концу 50-х годов в ГАТК (городскую автотранспортную контору) поступают первые в Салавате автомобили-такси — десять новеньких ГАЗ-М20 «Победа».

1960-е 
В начале 60-х годов в Салавате вводится в строй новый автовокзал, от которого теперь начинаются не только междугородные, но и городские маршруты. В то время с площадки на Первомайской улице разбегались в разные стороны по городским улицам автобусы-красавцы ЗИЛ-158.

Автобусный парк обслуживает автоколонна № 1831.

1970-е 

Шли годы, маршрутная сеть и автобусный парк росли, вышли на чистые просторные улицы молодого города новые машины ЛиАЗ-677 и Икарус-260. Старая территория городского автотранспортного хозяйства не могла вместить большое количество грузовиков, автобусов и другой техники. Назревала необходимость создания отдельного автобусного предприятия. И вот, в 1977 году, распахнул двери гаражей новый огромный комплекс Салаватского пассажирского автотранспортного предприятия. Здесь находились просторные крытые гаражи и профилакторий для автобусов, таксопарк, современно оборудованная ремонтная зона, а также бассейн, спортзал и профилакторий для работников предприятия.

Автобусный парк обслуживает Автокомбинат, переименованный в 1977 году в СПАТП (Салаватское автотранспортное предприятие).

1980-е 
Начало восьмидесятых годов являло собой время наивысшего расцвета предприятия: по восьми городским маршрутам бегало более 80 автобусов, Салават был связан пригородными и междугородними маршрутами с большим количеством городов и населённых пунктов Башкирии и других областей. По улицам города бегали маршрутные такси РАФ-2203 и более 50 «Волг» с шашечками на бортах. Большое количество автобусов работало по заказам промышленных предприятий.

1990-е 
В постперестроечный период, когда большинство автобусных парков страны влачили жалкое существование, Салаватскому ПАТП приходит помощь от ПО «Салаватнефтеоргсинтез» и руководства города. При их участии только за 1992 год в ПАТП поступило 46 новых автобусов Икарус-260 и ЛиАЗ-677М.

С середины и до конца 90-х годов поступление новых автобусов резко сокращается, на линии выходят автобусы в режиме маршрутных такси без предоставления льгот пассажирам.

В эту пору на арену городских перевозок выходят частные предприятия, микроавтобусы ГАЗель становятся привычным явлением в городской жизни. Их число постоянно растет, они становятся важной частью транспортной инфраструктуры города.

2000-е 
В настоящее время в городе работает около 120 автобусов НефАЗ и «Мерседес» Салаватского ПАТП и более 200 микроавтобусов частных перевозчиков. Расширилась маршрутная сеть, интервалы движения в «часы пик» не превышают нескольких минут.

Городские автобусные маршруты

Интересные факты 
На летний период в Салавате вводятся дополнительно семь маршрутов автобусов до расположенных в разных местах салаватских садов и огородов.

C 1976 года директор автокомбината (c 1977 года — СПАТП) почётный гражданин города Салавата Рябов Геннадий Трофимович.

Ссылки 
 Фотогалерея автобусов Салаватского ПАТП

Примечания 

Салават
автобус